Гийом Жозеф Эльнер (; 1767—1824) — французский военный деятель, полевой маршал (1821 год), барон (1811 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Начал службу 22 февраля 1785 года в Шампанском пехотном полку (будущий 8-й линейный). 14 сентября 1792 года перевёлся гусаром в Легион Келлерманна. 1 апреля 1793 года ранен саблей в левую руку в деле у Дю-Пона. 15 апреля 1793 года зачислен гидом в Мозельскую армию. 10 ноября 1794 года – вахмистр. 26 декабря 1794 – лейтенант. 26 сентября 1795 – капитан (утверждён 23 сентября 1800 года). 6 июля 1797 года возглавил роту в 16-м конно-егерском полку.

22 ноября 1806 года произведён в командиры эскадрона 16-го полка. 30 декабря 1806 года возглавил эскадрон 6-го конно-егерского полка. 16 апреля 1809 года был ранен пулей в подбородок в бою у Фонтана-Фреды. 17 апреля 1809 года – майор, заместитель командира 11-го конно-егерского полка. 30 мая 1809 года зазначен временным командиром 6-го конно-егерского полка. Ранен в сражении при Ваграме. 25 сентября 1809 года назначен временным командиром 5-го гусарского полка.  С 18 февраля 1810 года командовал 7-м гусарским полком. Участвовал в Русской кампании 1812 года. Был ранен при Бородино. 8 октября 1814 года сдал командование полком Марбо, и оставался без служебного назначения. В июле 1815 года вышел в отставку.

12 марта 1817 получил французское гражданство. 6 февраля 1821 года произведён в полевые маршалы.

Титулы 
 Барон Эльнер и Империи (; декрет от 15 августа 1809 года, патент подтверждён 23 февраля 1811 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (14 марта 1806 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (28 июня 1812 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (18 августа 1814 года)

Примечания

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Полковники Наполеона
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения при Аустерлице
Участники Бородинского сражения
Участники сражения при Лейпциге